Кии () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пиньчувский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 4643 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Борчин
 Чехув
 Гартатовице
 Голухув
 Гурки
 Хайдашек
 Янув
 Кии
 Клишув
 Кокот
 Липник
 Рембув
 Самостшалув
 Ставяны
 Умяновице
 Вежбица
 Влощовице
 Воля-Жыдовска
 Вымыслув
 Жыдувек

Соседние гмины 
 Гмина Хмельник
 Гмина Имельно
 Гмина Моравица
 Гмина Пиньчув
 Гмина Собкув

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Свентокшиского воеводства